Орания:
 Орания — поселение в Южно-Африканской Республике.
  — род растений семейства .
  — фильм 2012 года.